Ez a lista a magyar Hungaroton lemezkiadó által megjelentett könnyűzenei albumokat tartalmazza.

Az albumok

Források

Magyar könnyűzene